Pauwen, een geslacht van vogels 
 Pauw (ster), een ster
 Pauw (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Pauw (geslacht), een Amsterdamse familie
 Pauw (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma 
 Pauw (band), een Nederlandse band

Personen

 Reynier (Reinier) Hendricksz. Pauw, (ca. 1490-1547), Nederlands apotheker-brouwer en staatsman 
 Pieter Pauw (1564-1617), Nederlands botanicus, anatoom en hoogleraar
 Reinier Pauw (1564-1636), Amsterdams regent en koopman
 Adriaan Pauw (1585-1653), raadpensionaris van Holland
 Michiel Reyniersz Pauw (1590-1640), Amsterdams regent en koopman
 Cornelis Pauw (1593-1668), Nederlands diplomaat
 Adriaen Pauw (1622-1697), president van het Hof van Holland
 Harry Pauw (1918-1940), Nederlands militair piloot
 Jeroen Pauw (1960), Nederlands televisieproducent en -presentator
 Vera Pauw (1963), Nederlands voetbalcoach
 Marion Pauw (1973), Nederlands schrijfster

Zie ook
 De Pauw (doorverwijspagina)
 De Paauw (doorverwijspagina)
 Pauw & Witteman, een Nederlands praatprogramma op tv
 De Delftse Pauw, een aardewerkfabriek in Delft
 Hofje van Pauw, een hofje in Delft
 Orde van de Witte Pauw, een Amerikaanse militaire orde